Jméno a příjmení James Forrest má více nositelů:
 James Forrest (1991) (* 1991) – skotský fotbalista
 James Forrest (herec) – americký herec
 James Alexander Forrest – australský právník, podnikatel a filantrop